Rinding steht für:
 Rinding (Ebersberg), Ortsteil der Stadt Ebersberg, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Maultrommel auf der indonesischen Insel Java, siehe Genggong